A Real Oviedo, asztúriai nyelven Real Uviéu egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1926-ban alapították, székhelye Oviedo városa. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Asztúria első csapata, amely az első osztályban szerepelhetett.

Története

A klubot 1926-ban alapították. Az országos kiterjesztésű bajnokság létrejöttekor a másodosztályban indult, öt szezon után sikerült feljutnia.

Innentől kezdve egészen 1978-ig csak az első- vagy másodosztályban szerepelt, ebben az évben esett ki először a harmadosztályba. A történelmi mélypont a 2000-es évek elején érkezett el az Oviedo számára, amikor négy szezont volt kénytelen a negyedosztályban játszani. Jelenleg a harmadosztályban szerepel.

A klub legsikeresebb időszaka a 30-as, 40-es évekre esett, ebben az időben többször végzett a harmadik, negyedik vagy ötödik helyen.

Carlos Slim mexikói üzletember, a világ leggazdagabb embere 2012. november 19-én megvásárolta a rossz anyagi helyzetben levő labdarúgócsapat részvényeinek nagy részét, ezzel többségi tulajdonossá vált.

Jelenlegi keret

Statisztika

Ismertebb játékosok

  Robert Prosinečki
 José Manuel de la Torre
  Paulo Bento
  marius Lăcătuş
  Viktor Onopko
  Albert Nađ
  Peter Dubovský
  Isidro Lángara
  Juan Mata
  Michu

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 
 Futbolme 
 A klub magazinja  
 Blog  
 Oviedín, rajongói oldal

Jegyzetek 

Spanyol labdarúgócsapatok
1926-ban alapított labdarúgócsapatok
Oviedo